Хиткот:

 Хиткот, Белла (род. 1988) — австралийская актриса.
 Хиткот — пригород Крайстчёрча, Новая Зеландия.
 Хиткот - пригород Сиднея, Австралия.